«Скифы-ДонНТУ» — команда американского футбола из Донецка. Чемпионы Украины (с 1994 по 2003,с 2010 по2011 год ).

Команда появилась в марте 1990 года под названием «Зубры». В это время состоялась первая тренировка команды на стадионе около площади «Победа».

В соревнованиях команда участвовала уже под названием «Донецкие Зубры».

15 августа 1990 года на стадионе «Шахтёр» команда провела первую игру с командой «Московские Маги». В этой игре ресивер Игорь Дюдин выполнил первый тачдаун в истории украинского американского футбола.

В сентябре 1990 года команду стал тренировать американский тренер Роберт Джеймс Кук.

В январе 1991 года команда заняла третье место на турнире «Снежный Кубок Кремля» (первом турнире по американскому футболу между командами Советского Союза, проводившемся в Москве).

В июне 1991 года команда была переименована в «Скифы».

В 1991 году «Донецкие Скифы» участвовали в единственном чемпионате СССР по американскому футболу.

В 1992 году команда участвовала в первом чемпионате СНГ по американскому футболу и заняла третье место.

В 1992 году команда ездила в США и участвовала в показательных матчах, но результатов не добилась.

В июле 1992 года «Донецкие Скифы» на донецком стадионе победили сборную команду организации «Христианство и спорт» из США. Это первая в истории украинского американского футбола победа над страной-родоначальником этого вида спорта.

В ноябре 1996 года команда была переименована в «Скифы-ДонНТУ».

С 1994 по 2003 год команда занимала первое место в чемпионатах Украины по американскому футболу.

В 2004 году сменилось руководство клуба и команда была переименована в «Варяги-Политехник».
10 апреля 2010 года состоялась последняя игра Варягов, со счетом 73 на 6 были повержены киевские Jets. С 11 апреля команда вернула себе старое название «Скифы-ДонНТУ»

26 июня 2010 года команда стала чемпионами Украины.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 клубний сайт

Спортивные клубы, основанные в 1990 году
Американский футбол на Украине
Американский футбол
Клубы по американскому футболу